Суперкубок Нигера по футболу () — ежегодный футбольный турнир в Нигере, основанный в 2006 году. Проводится под эгидой Нигерской федерацией футбола. В матче за Суперкубок встречаются победители чемпионата и Кубка Нигера. Наиболее титулованный клуб — «Сахель», одержавший 5 побед.

История 

Впервые Суперкубок Нигера был разыгран в 2006 году, тогда первым обладателем трофея стал «Сахель» обыгравший «АС ФНИС» (2:0). Наибольшее количество раз в Суперкубке Нигера побеждал «Сахель» (5 раз). За всю историю розыгрыша турнира в нём участвовали исключительно команды из Ниамея — столицы Нигера. Матчи Суперкубка проводятся на главной футбольной арене Нигера — стадионе Сейни Кунче, вмещающем более 35 тысяч человек.

Победители

Победители по клубам

Примечания

Ссылки 
 footballfacts.ru
 Super coupe 2010 de football : l’AS FAN remporte le trophée Spécial
 Sahel SC : Rachid Ghaflaoui remporte la Supercoupe du Niger

Футбол в Нигере
Нигер